Игорь Михайлович Нерестюк (род. 5 февраля 1961 года, совхоз Майский, Майский район, Павлодарская область, Казахская ССР, СССР) — советский и российский военный лётчик и военачальник. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, военный лётчик-снайпер, генерал-майор (2008), Герой Российской Федерации (13 июня 1996 года). Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2017).

Биография 
Родился 5 февраля 1961 года в с. Майском Майского района Павлодарской области Казахской ССР. Учился в Днепропетровском промышленном техникуме, одновременно занимался в местном аэроклубе ДОСААФ. 

В Военно-воздушных силах с 1979 года. В 1983 году окончил с отличием Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков. Проходил службу в Одесском военном округе на должностях от лётчика до командира эскадрильи в 90-м отдельном штурмовом авиационном полку на аэродроме Арцыз. С 1986 года принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республике Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск на Су-25. После Афганистана служил в Белоруссии на аэродроме в Поставах. В 1990 году поступил, а в 1993 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.

После окончания академии был направлен в Буденновск в 368-й штурмовой авиационный полк 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Прошел все ступени, сначала лётчиком, потом командиром звена, эскадрильи, заместителем командира авиационного полка, командиром полка. В 1993 году участвовал в боевых действиях в Таджикистане, прикрывая с воздуха сражающиеся части российских Пограничных войск и 201-й мотострелковой дивизии на таджико-афганской границе, с декабря 1994 года участвовал в боях первой чеченской войны: выполнил 150 боевых вылетов, лично уничтожил 18 дудаевских самолетов на аэродромах, а также 7 единиц боевой техники, 12 автомашин, до 50 огневых точек и укрепленных позиций боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 года присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 1999 года — командир 368-го штурмового авиационного полка в городе Будённовске Ставропольского края; в этой должности участвовал в боевых действиях в ходе второй чеченской войны. 

В 2006 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 2006 года — командир 1-й гвардейской смешанной авиационной Сталинградской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова авиационной дивизии (4-я армия ВВС и ПВО), дислоцированной в городе Ейске Краснодарского края. С 2009 года — командир 6983-й гвардейской авиационной базы на Дальнем Востоке. В июне 2011 года назначен заместителем командующего войсками 1-го командования ВВС и ПВО. 

С сентября 2017 года — начальник штаба - первый заместитель командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

За период участия в боевых действиях в различных регионах совершил более 770 боевых вылетов, освоил 5 типов самолётов, имеет более 2 500 часов налёта. 

Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Военный летчик-снайпер.

Награды 
 Герой Российской Федерации (13 июня 1996 года, медаль № 297),
 Орден Кутузова
 Орден Мужества,
 Орден «За военные заслуги»,
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени,
 Орден Красной Звезды,
 Медаль «За отвагу»,
 Медаль Жукова,
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
 Медаль «За безупречную службу» I степени,
 Медаль «За безупречную службу» II степени,
 Медаль «За безупречную службу» III степени,
 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и военной техники (2017),
 Медали СССР,
 Медали РФ.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Хроленко. Его счёт — 770 боевых вылетов // Мемориал
 Обнимая небо // Приморский проспект
 Игорь Михайлович Нерестюк // Борисоглебское высшее военное авиационное училище 
 Каждый год в третье воскресенье августа страна отмечает День Воздушного Флота // Vestiregion.ru
 Игорь Нерестюк // Современная Россия 
 332 радиотехническому полку торжественно вручили боевое знамя// Портал мэрии Архангельска 

Родившиеся в Майском районе (Павлодарская область)
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военные лётчики СССР
Военные лётчики России
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники гражданской войны в Таджикистане
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Лауреаты Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова